Noah Frommelt – calciatore liechtensteinese
 Paul Frommelt – ex sciatore alpino liechtensteinese
 Willi Frommelt – ex sciatore alpino liechtensteinese